Comesa är ett släkte av rundmaskar. Comesa ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar